François Guillaume (Belgisch politicus), parlementariër en minister van de Franse Gemeenschap
François Guillaume (Frans politicus), minister van landbouw en Europarlementariër

Zie ook
Guillaume François, Belgisch voetballer